Point Coordination Function
 Francuska Partia Komunistyczna – Parti communiste français
 Teoria PCF w teorii mnogości – związana z arytmetyką liczb kardynalnych
 PC Format – miesięcznik komputerowy